Јелена Дементјева је освојила турнир. Араван Резај јој је предала финални меч због повреде колена у другом сету.

Носиоци

 Марија Шарапова (полуфинале)
 Јелена Дементјева (победница)
 Пати Шнидер (четвртфинале)
 Винус Вилијамс (друго коло)

 Аљона Бондаренко (полуфинале) 
 Ана-Лена Гренефелд (прво коло) 
 Агњешка Радвањска (четвртфинале) 
 Сања Мирза (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Види још 
 Истанбул куп

Спољашње везе 

 Званични сајт турнира
  WTA

Куп Истанбула 2007.